Siegfried Weiß peut faire référence à :

  (1906–1989), acteur allemand
  (1914–1986), generalleutnant allemand
  (1933–2013), skieur de fond allemand
  (1942-), historien de l'art allemand, peintre

Source de la traduction